Clavigeroniscus är ett släkte av kräftdjur. Clavigeroniscus ingår i familjen Styloniscidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Clavigeroniscus